Bandar Dalam (Pesisir Utara), een plaats in Indonesië
Bandar Dalam (Sidomulyo), een plaats in Indonesië
Bandar Dalam (Bengkunat Belimbing), een plaats in Indonesië